Fiorino – moneta del passato

Geografia

Fiorini – insediamento del comune di Verteneglio, in Istria

Persone

Pagine correlate 
Fiorino (disambigua)